Апетлон () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе. Население составляет около 1,8 тысяч человек. Занимает площадь 82,21 км². Официальный код — 10702.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Рональд Пайер (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 АПС занимает 1 место.

Примечания 

Города Бургенланда